Іванов Володимир Анатолійович (1983) — український спортсмен-мотогонщик.
 Іванов Володимир Іванович (1948—1995) — журналіст, загинув при виконанні службових обов'язків.
 Іванов Володимир Іванович (1922—) — радянський військовий діяч, генерал-лейтенант.
 Іванов Володимир Іванович (1893—1938) — радянський політичний діяч, 1-й секретар ЦК КП(б) Узбекистану.
 Іванов Володимир Ілліч (1982) — український підприємець, політик. Народний депутат України 9-го скликання.
 Іванов Володимир Миколайович (1924—1995) — радянський і російський актор, лауреат Сталінської премії.
 Іванов Володимир Михайлович (1953) — український політик.
 Іванов Володимир Петрович — український радянський діяч, голова Харківської обласної ради професійних спілок.
 Іванов Володимир Станіславович — полковник Збройних сил України, Начальники управління бойової підготовки ВДВ.
 Іванов Володимир Тимофійович (1940) — радянський волейболіст, олімпійський чемпіон.
 Іванов Володимир Федорович (1937—2010) — український музикознавець, композитор, педагог. Член Національної спілки композиторів України.
---
 Іванов-Ахметов Володимир Михайлович — радянський, російський і український художник-графік. Член Спілки художників СРСР.
 Іванов-Кавказький Володимир Георгійович — радянський партійний і господарський діяч.